

Sigle ou acronyme 

 L'acronyme MUE signifie « Marque de l'Union européenne ».

Sciences et techniques 

 La mue est, chez de nombreuses espèces animales, le renouvellement total ou partiel des téguments, éventuellement associé à un renouvellement significatif de l'apparence externe voire de la structure interne.
 Par analogie, la mue est chez les humains un changement de la voix qui survient à la puberté, particulièrement marqué chez les garçons.

Culture et société 
 En élevage, une mue est une sorte de cage où sont enfermés des animaux de basse-cour tels que poules et lapins.
 Mue est un album d'Émilie Simon (2014).

Patronyme 
 Mues et Muës sont des variantes du patronyme néerlandais .

Toponyme 

 Mues (anciennement Mués), une ville et une commune de la Communauté forale de Navarre, en Espagne ;
 la Mue, une rivière de Basse-Normandie, affluent de la Seulles en rive droite, dans le Calvados (région Normandie, France).